Pep Ventura – stacja końcowa linii 2 metra w Barcelonie. Stacja została otwarta w 1985.

Bibliografia 
 Pep Ventura w bazie trenscat.com (kat.) [dostęp 2010-11-12]

Stacje metra w Barcelonie
Badalona